Christiansdal kan henvise til flere steder:

 Christiansdals Vandkraftværk – ved Tørning Å ved Haderslev
 Christiansdal – en herregård i Branderslev Sogn, Lollands Nørre Herred på Lolland
 Christiansdal (Børglum Herred) – en herregård i Børglum Herred i Vendsyssel
 Christiansdal (Gram Herred) – en lokalitet i Gram Herred
 Baroniet Christiansdal – et tidligere baroni
 Tidligere navn for Dalum Kloster i Dalum Sogn, Odense Herred
 Stamhuset Christiansdal – stamhuset knyttet til ovennævnte